Perci je naselje u Republici Hrvatskoj, u sastavu Grada Buzeta, Istarska županija.

Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2001. godine, naselje je imalo 58 stanovnika te 19 obiteljskih kućanstava.

Prema popisu stanovništva iz 2011. godine, naselje je imalo 52 stanovnika.

Izvori

Naselja u Istarskoj županiji